Die 11. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: 9th World Youth Championship for the FIFA/Coca-Cola Cup) wurde vom 16. Juni bis zum 5. Juli 1997 in Malaysia ausgetragen. Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften wurde zu diesem Turnier von 16 auf 24 erhöht, wobei zwei weitere Vorrundengruppen und mit dem Achtelfinale eine weitere K.-o.-Runde eingeführt wurden.

Titelverteidiger Argentinien konnte seinen Erfolg mit einem 2:1-Finalsieg über Uruguay wiederholen und zog mit dem dritten Titel mit dem bisherigen Rekordweltmeister Brasilien gleich. Zum besten Spieler des Turniers wurde der Uruguayer Nicolás Olivera gewählt, Torschützenkönig wurde der Brasilianer Adaílton mit zehn Toren.

Spielorte 

Die Spiele der Weltmeisterschaft wurden in insgesamt sechs Städten ausgetragen:
 Alor Setar – Darul Aman Stadium (32.387 Plätze)
 Johor Bahru – Larkin Stadium (27.130 Plätze)
 Kangar – Tuanku Syed Putra Stadium (16.368 Plätze)
 Kuala Lumpur – Shah Alam Stadium (71.836 Plätze)
 Kuantan – Darul Makmur Stadium (35.129 Plätze)
 Kuching – Sarawak Stadium (40.000 Plätze)

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in 6 Gruppen mit jeweils 4 Teams ausgetragen. Jede Mannschaft spielte einmal gegen jede andere Mannschaft der Gruppe. Die jeweils beiden Erstplatzierten aller Gruppen und die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.Alle Spiele zur Ortszeit: UTC+8, MESZ+6.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
 || A
 || E
 || C
 || F
 || D
 || B
|}

Finalrunde 
Alle Spiele zur Ortszeit: UTC+8, MESZ+6.

Übersicht

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 1997 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1997 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA: Teil 1 (PDF; 13,7 MB) – Teil 2 (PDF; 15,1 MB) – Teil 3 (PDF; 15,6 MB) – Teil 4 (PDF; 13,9 MB)

1997
Fußballveranstaltung 1997
Fußball (Malaysia)
Sportveranstaltung in Malaysia